Арнольд (Андрей) Владимирович Кордюм (13 июля 1890, Станислав, Австро-Венгрия, ныне Ивано-Франковск, Украина — 29 августа 1969, Киев, Украинская ССР) — украинский советский актёр, кинорежиссёр, сценарист, мемуарист. Член Союза кинематографистов Украины. Ветеран украинского кино. Отец украинского генетика и микробиолога Виталия Кордюма.

Биография 
Из крестьян. Участник Первой мировой войны в составе войск Австро-Венгрии. Попал в русский плен. Большевик с 1917 года. Участвовал в Гражданской войне. До 1924 служил в РККА.
 
В 1924—1925 — директор по идеологии Ялтинской кинофабрики, в 1925—1944 — режиссёр игрового и документального кино на Одесской, Киевской (ВУФКУ), Ташкентской киностудиях.

В 1943—1944 работал помощником начальника эвакогоспиталя.

С 1947 года — режиссёр «Киевнаучфильма» («Хлопок на Украине» — 1950), соавтор сценариев большинства поставленных им фильмов.

Автор воспоминаний «Прошлое, которое остаётся с нами» (1965).

С 1911 года работал ассистентом у режиссёра Даниила Сахненко на съёмках фильма «Запорожская сечь». Самостоятельную режиссёрскую деятельность начал в 1925 на Одесской кинофабрике, где создал фильмы: «За лесом» (1926), «Дело № 128/с» (1927), «Непобедимые» (1928, по собственному сценарию в соавторстве с Марком Княжанским, по роману Лоуренса Десберри «Бессмертный»; фильм не сохранился).

Был женат на актрисе и режиссёре Лидии Островской, их сын Виталий Кордюм — генетик, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.

Фильмография

Актёр 
  — Запорожская сечь (короткометражный) — всадник-парень, убегающий от татарской конницы,
  — Мирабо — матрос,
  — Последний порт — матрос с гармошкой.

Режиссёр 
  — За лесом
  — Дело 128/с
  — Накануне
  — Непобедимые
  — Джальма
  — Ветер с порогов
  — Мирабо
  — Пламя гор (совместно с И. Рона)
  — Последний порт
  — Азамат
  — Степная жемчужина (документальный)
  — В дружбе с наукой (документальный)
  — Диканка

Сценарист 
  — Непобедимые
  — Джальма
  — Ветер с порогов
  — Мирабо
  — Пламя гор
  — Последний порт (совместно с А. Корнейчуком),
  — Азамат

Примечания

Литература 
 С. И. Юткевич. Кинословарь: В 2 томах. — Москва, Советская энциклопедия, 1966.

Ссылки 
 Арнольд Владимирович Кордюм

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Большевики
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Узбекфильм
Персоналии:Одесская киностудия
Кинорежиссёры-документалисты Украины
Мемуаристы СССР
Члены Союза кинематографистов Украины